Borge är en ort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Málaga och regionen Andalusien, i den södra delen av landet,  km söder om huvudstaden Madrid. Borge ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Borge är kuperad, och sluttar österut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Borge. Runt Borge är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Málaga,  km sydväst om Borge. Trakten runt Borge består till största delen av jordbruksmark. 

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Andalusien